Chicorée (französisch für die Gemeine Wegwarte oder Zichorie) steht für:
 eine Varietät der Gemeinen Wegwarte und das daraus produzierte Gemüse, siehe unter Chicorée
 eine Schweizer Modehauskette, siehe unter Chicorée Mode
 eine Band der 1980er Jahre in der DDR, siehe im Artikel ihres musikalischen Kopfes Dirk Zöllner

Siehe auch: